James Salter, James Arthur Salter (1881–1975), brit politikus
 James Salter (1925–2015), amerikai író
 James Salter (1976), brit úszó